

Persone
Cesareo di Terracina – diacono e martire cristiano
Cesareo – chitarrista italiano

Altro
Cesareo o Cesáreo – variante del nome proprio di persona Cesario
Cesareo – procedura chirurgica

Pagine correlate
Cesario (disambigua)